Tikveš je naselje u općini Bilje u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo

Sport
Postojao je nogometni klub NK Tikveš koji je svoje utakmice igrao na igralištu u Zlatnoj Gredi.

Izvori

‎
Naselja u Osječko-baranjskoj županiji
Baranjske pustare